Александр Зборовский: Зборовский, Александр (?—1621), сын Самуила Зборовского, служил Лжедимитрию, потом Тушинскому самозванцу.
 Зборовский, Александр Борисович (1929—2016) — советский и российский терапевт, ревматолог.